Pilot Pen Tennis 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Pilot Pen Tennis rozgrywany w dniach 17–25 sierpnia 2007 roku w New Haven na kortach twardych o puli nagród 675 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Stanach Zjednoczonych